El apellido Moltó hace referencia a varios artículos:

 Antonio Moltó: varios personajes
Carlos Arniches Moltó, intelectual de la Generación del 25
Chechu Moltó, actor de teatro, cine y televisión
José Luis Moltó, jugador de voleibol
Juan Pedro Hernández Moltó, político y economista
Mercedes Moltó, actriz 
Víctor Espinós Moltó, musicólogo y musicógrafo